Jamie Bartman – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato tedesco
 Michiel Bartman – ex canottiere olandese
 Zbigniew Bartman – pallavolista polacco